Adamov je příjmení více osob:
 Arthur Adamov (1908–1970) – francouzský dramatik
 Georgi Adamov (* 1939) – bulharský gymnasta
 Jevgenij Adamov – ruský vědec a ministr
 Philippe Adamov (1956–2020) – francouzský autor komiksů
 Roman Adamov – ruský fotbalista

podobná příjmení
 Adamovský
 Adamovič
 Adam (příjmení)

Externí odkazy 
 

Bulharská příjmení
Ruská příjmení
Francouzská příjmení